Les records de températures ci-dessous sont les extrêmes mondiaux, continentaux et par pays, issues des services météorologiques nationaux. Les températures officielles sont données par l'Organisation météorologique mondiale, toutes les autres sources sont officieuses. Il s'agit par ailleurs de températures réelles de l'air in situ et non de températures ressenties ou de températures du sol effectuées par télédétection depuis les satellites d'observation de la Terre.

Extrêmes mondiaux

Extrêmes par pays

Années les plus chaudes du monde 
Les valeurs ci-dessous sont exprimées par rapport à la température moyenne préindustrielle, c'est-à-dire entre 1850 et 1900.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des pays par température moyenne
 Records de température en France métropolitaine
 Bilan radiatif de la Terre : Température moyenne de la Terre

Liens externes 
 .
 .

Temperature
Temperature